Bay steht für:
 Bay, Myrtengewächs
 Bay (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Bay (Schatzmeister), altägyptischer Schatzmeister
 Bay (Toronto Subway), Station der Toronto Subway
 Bay (Flöte), Längsflöte im Kathmandutal in Nepal

Bay steht für folgende geographische Objekte:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bay (Arkansas), im Craighead County
 Bay (Georgia), im Colquitt County
 Bay (Missouri), im Gasconade County
 Bay (Ohio), im Auglaize County (nicht mehr existent)
 Bay (Utah), im Salt Lake County
 Bay Bluff, im Hillsborough County, Florida
 Bay Branch, im Evans County, Georgia
 Bay Center, im Pacific County, Washington
 Bay Center Junction, im Pacific County, Washington
 Bay Glen, im Harris County, Texas
 Bay Harbour, im Worcester County, Maryland
 Bay Head, im Ocean County, New Jersey
 Bay Head Junction, im Ocean County, New Jersey
 Bay Hills Village, im Hillsborough County, Florida
 Bay Horse, im Powder River County, Montana
 Bay Island (Virginia Beach), Stadtteil von Virginia Beach, Virginia
 Bay Knoll, im Harris County, Texas
 Bay Meadows, im Coffee County, Georgia
 Bay Mills, im Chippewa County, Michigan
 Bay Minette, im Baldwin County, Alabama
 Bay Oaks, im Harris County, Texas
 Bay Plantation, im Prairie County, Arkansas
 Bay Pond, im Franklin County, New York
 Bay Port, im Huron County, Michigan
 Bay Saint Louis, im Hancock County, Mississippi
 Bay Settlement, im Brown County, Wisconsin
 Bay Spring, im Bristol County, Rhode Island
 Bay State, im Hampshire County, Massachusetts
 Bay Villa, im Hillsborough County, Florida
 Bay Wood, im Suffolk County, New York
 Bay Woods, im Carteret County, North Carolina

Orte in anderen Ländern:
 Bay (Aksu), Kreis Bay (Baicheng) in Xinjiang, China 
 Bay (Laguna), Stadtgemeinde in der Provinz Laguna, Philippinen
 Bay (Haute-Saône), Gemeinde im Département Haute-Saône, Frankreich
 Bay (Somalia), Region in Somalia
 Bay-sur-Aube, Gemeinde im Département Haute-Marne, Frankreich

Fließgewässer:
 Bay Bayou, im Catahoula Parish, Louisiana
 Bay Grass Creek, im Baldwin County, Alabama
 Bay Gully Branch, im Horry County, South Carolina
 Bay Head Branch, im Walton County, Florida
 Bay Lake Run, im Sunflower County, Mississippi
 Bay Log Creek, im Dale County, Alabama
 Bay Minette Creek, im Baldwin County, Alabama
 Bay River, im Pamlico County, North Carolina
 Bay Spring Bayou, im Natchitoches Parish, Louisiana
 Bay Springs Branch, im Lafayette County, Mississippi
 Bay State Brook, im Cattaraugus County, New York
 Bay Tree Creek, im York County, Virginia

Seen:
 Bay Au Fer, im Plaquemines Parish, Louisiana
 Bay Banan, im Terrebonne Parish, Louisiana
 Bay Baron, im St. Martin Parish, Louisiana
 Bay Bayou, im Arkansas County, Arkansas
 Bay Bourbeux, im Terrebonne Parish, Louisiana
 Bay California, im Terrebonne Parish, Louisiana
 Bay Champagne, im Lafourche Parish, Louisiana
 Bay Charlie, im Terrebonne Parish, Louisiana
 Bay Chicot, im Plaquemines Parish, Louisiana
 Bay City Lake, im Mackinac County, Michigan
 Bay Cocodrie, im Terrebonne Parish, Louisiana
 Bay Coon Road, im Terrebonne Parish, Louisiana
 Bay Courant, im Lafourche Parish, Louisiana
 Bay Couteau, im Terrebonne Parish, Louisiana
 Bay De Charles, im Marion County, Missouri
 Bay De La Cheniere, im Plaquemines Parish, Louisiana
 Bay de Mongles, im Terrebonne Parish, Louisiana
 Bay de Suite, im Plaquemines Parish, Louisiana
 Bay Denesse, im Plaquemines Parish, Louisiana
 Bay Diego, im Lafourche Parish, Louisiana
 Bay Dosgris, im Jefferson Parish, Louisiana
 Bay Gall Ponds, im Bay County, Florida
 Bay Grass, im Baldwin County, Alabama
 Bay Horse Pond, im Gilchrist County, Florida
 Bay Jack Nevette, im Plaquemines Parish, Louisiana
 Bay Jacques, im Plaquemines Parish, Louisiana
 Bay Jacquin, im Plaquemines Parish, Louisiana
 Bay Jaque, im Lafourche Parish, Louisiana
 Bay Joe Wise, im Plaquemines Parish, Louisiana
 Bay Junop, im Terrebonne Parish, Louisiana
 Bay la Fleur, im Terrebonne Parish, Louisiana
 Bay la Peur, im Terrebonne Parish, Louisiana
 Bay Lanaux, im Plaquemines Parish, Louisiana
 Bay Lucien, im Terrebonne Parish, Louisiana
 Bay Negresse, im Terrebonne Parish, Louisiana
 Bay Pomme d'Or, im Plaquemines Parish, Louisiana
 Bay Ponds, im Cumberland County, New Jersey
 Bay Pumpkin, im Terrebonne Parish, Louisiana
 Bay Sale, im Terrebonne Parish, Louisiana
 Bay Sansbois, im Plaquemines Parish, Louisiana
 Bay Schayot, im Plaquemines Parish, Louisiana
 Bay Sevin, im Lafourche Parish, Louisiana
 Bay Shallow, im Plaquemines Parish, Louisiana
 Bay Tartellon, im Lafourche Parish, Louisiana
 Bay Toni, im St. Martin Parish, Louisiana
 Bay Touch-me-not, im Terrebonne Parish, Louisiana
 Bay Tree Lake, im Bladen County, North Carolina
 Bay Vacherie, im Plaquemines Parish, Louisiana
 Bay Voisin, im Terrebonne Parish, Louisiana
 Bay Wilson, im Terrebonne Parish, Louisiana

Inseln:
 Bay Farm Island, im Alameda County, Kalifornien
 Bay Keys, im Monroe County, Florida
 Bay Point Island, im Beaufort County, South Carolina
 Bay Tree, im Currituck County, North Carolina

Sonstiges:
 Bay City Group Mine, Mine im Clark County, Nevada
 Bay City Mine, Mine im La Plata County, Colorado
 Bay Coal Mine, Mine im La Plata County, Colorado
 Bay Horse Mine, Mine im Granite County, Montana
 Bay Settlement Quarry, Mine im Brown County, Wisconsin
 Bay Baptiste Gas Field, Ölfeld im Terrebonne Parish, Louisiana
 Bay City Oil Field, Ölfeld im Hunt County, Texas
 Bay De Chene Oil Field, Ölfeld im Lafourche Parish, Louisiana
 Bay Jaque Oil Field, Ölfeld im Lafourche Parish, Louisiana
 Bay Junop Oil and Gas Field, Ölfeld im Terrebonne Parish, Louisiana
 Bay Sainte Elaine Oil and Gas Field, Ölfeld im Terrebonne Parish, Louisiana
 Bay Port Fishing District Historical Marker, Park im Huron County, Michigan
 Bay State Raceway, Rennstrecke im Norfolk County, Massachusetts
 Bay Tree Lake State Park, Park im Bladen County, North Carolina

im NRHP gelistete Objekte:
 Bay Crest Historic District, in Huntington Bay, New York, ID-Nr. 85002486
 Bay de Noc Lumber Co. Bark Burner, in Nahma, Michigan, ID-Nr. 10000468
 Bay Front Historic District, in Somers Point, New Jersey, ID-Nr. 89000227
 Bay Furnace, in Christmas, Michigan, ID-Nr. 71000382
 Bay Haven Hotel-John Ringling School of Art, in Sarasota, Florida, ID-Nr. 84003904
 Bay Haven School, in Sarasota, Florida, ID-Nr. 84003832
 Bay Head Historic District, in Bay Head Borough, New Jersey, ID-Nr. 05001566
 Bay Isle Commercial Building, in Tampa, Florida, ID-Nr. 89000971
 Bay Meeting House and Vestry, in Sanbornton, New Hampshire, ID-Nr. 84002508
 Bay Mounds, in Bay, Arkansas, ID-Nr. 78000582
 Bay Parkway Station (Dual System BRT), in Brooklyn, New York, ID-Nr. 05000670
 Bay Pines Site (8Pi64), in Bay Pines, Florida, ID-Nr. 83001443
 Bay Point Farm, in Suffolk, Virginia, ID-Nr. 03000571
 Bay Port Historic Commercial Fishing District, in Bay Port, Michigan, ID-Nr. 77000714
 Bay Ridge United Methodist Church, in Brooklyn, New York, ID-Nr. 99001132
 Bay Road, in Easton, Massachusetts, ID-Nr. 72000118
 Bay Settlement Church and Monument, in Delhi, Iowa, ID-Nr. 77000506
 Bay Shore Historic District, in Miami, Florida, ID-Nr. 92001323
 Bay Shore Hose Company No. 1 Firehouse, in Bay Shore, New York, ID-Nr. 01000851
 Bay Shore Methodist Episcopal Church, in Bay Shore, New York, ID-Nr. 01000847
 Bay Tree, in Vacherie, Louisiana, ID-Nr. 91001738
 Bay View (Petoskey), in Petoskey, Michigan, ID-Nr. 72000613
 Bay View Historic District, in Milwaukee, Wisconsin, ID-Nr. 82000686
 Bay View Hospital, in Bay Village, Ohio, ID-Nr. 74001428

BAY steht als Abkürzung für:
 Baia Mare, Flughafen in Rumänien (IATA-Code)

bay. steht als Abkürzung für:
 bayerisch bzw. bayrisch, Adjektiv mit Bezug auf Bayern

Siehe auch:

 Bay City
 Bay Colony
 Bay County
 Bay Hammock
 Bay Harbor
 Bay Island
 Bay-Keramik
 Bay Lake
 Bay of Plenty
 Bay Park
 Bay Ridge
 Bay Springs
 Bay Township
 Bay View
 Bay Village
 Big Bay
 Silver Bay
 Point of Bay
 The Bay
 BAI
 Bey
 Bei
 Baye
 Bayh
 Bays
 Baaij

Abkürzung